Cecilia hace referencia a varios artículos:

 Cecilia, nombre propio femenino. En ocasiones puede aparecer como apellido.

Personas 
 Gens Cecilia, gens de Roma, de origen plebeyo.
 Cecilia de Roma (m. c. 230), mártir paleocristiana santa, patrona de la música.

 Cecilia Vasa (1540-1627), princesa sueca.
 Cecilia de Normandía, hija de Guillermo I el Conquistador y Matilde de Flandes.

Cantantes 
 Cecilia Carrizo, (apoado "Caramelito") cantante y conductora infantil argentina.
 Cecilia (cantautora), nombre artístico de Evangelina Sobredo Galanes (1948-1976), cantante española.
 Cecilia Pantoja, cantante chilena, también conocida como Cecilia (la incomparable).
 Cecilia, cantante noruega;

Lugares 
 Iglesia de Santa Cecilia,  desambiguación;

En Estados Unidos
 Cecilia (Kentucky), localidad.
 Cecilia (Luisiana), localidad.

Cine y música
 Cecilia, ópera de 1934 del compositor italiano Licinio Refice (1883-1954).
 Cecilia (álbum), de Cecilia (cantautora), publicado en 1972.
 Cecilia, canción del año 1998 del grupo sueco Ace of Base.
 Cecilia (película), película cubana, dirigida por Humberto Solás, de 1982, sobre la novela Cecilia Valdés.

Fauna y flora 
 Cecilia, anfibio miembro del orden Gymnophiona;
 Nombre común de la planta Agrostis delicatula
 Nombre común de la planta Agrostis nebulosa

Literatura
 Cecilia Valdés, novela de Cirilo Villaverde.
 Cecilia, novela de Frances Burney.
 Cecilia, novela de Julie McClure.

Nombres femeninos